Beatrice av Kastilien (), född 1242/44 i Zaragoza i Aragonien, död 27 oktober 1303 i Torres Vedras i Portugal, var drottning av Portugal som gift med kung Alfons III. Hon var möjligen regent under sin makes sjukdomstid 1279.

Biografi

Hon var illegitim dotter till kung Alfons X och María Guillén de Guzmán.

Drottning
Äktenskapet mellan Beatrice och Alfons III arrangerades för att förse Portugal med arvingar sedan makens första äktenskap med Matilda av Boulogne hade avslutats utan barn. Giftermålet ägde rum i maj 1253. Beatrice mottog Alenquer, Torres Vedras och Torres Novas som personliga förläningar, med inkomster och privilegier och beskydd av deras kyrkor. Hon var omkring tio år gammal vid giftermålet. 

Brudgummen var i själva verket redan gift med Matilda av Boulogne, som protesterade mot bigamin, vilket ledde till att påven 1258 tvingade Alfons och Beatrice att separera, det vill säga leva i olika bostäder: på grund av Beatrices ålder var äktenskapet inte fullbordat. Beatriz var ungefär fjorton år gammal vid den tiden. 
Matilda avled 1258, men påven godkände fortfarande inte äktenskapet eftersom paret var släktingar i fjärde led. Kungaparet fullbordade dock äktenskapet 1258, och deras första barn föddes 1259.  

I maj 1260 riktade biskoparna och rikets råd en utläggning till påven Urban IV för att häva förbudet som tyngde Portugal, eftersom kungen och Beatriz var föräldrar till två barn. Påven godkände slutligen äktenskapet 1263. Hennes make och far, Portugal och Kastilien, befann sig i krig under hennes tid som drottning, men det finns inga vittnesmål om någon typ av ingripande av Beatriz under hennes mans regeringstid.

Änkedrottning
Hon blev änka den 23 november 1279. I kungens testamente, daterat den 23 november 1271, utnämnde han drottningen till sitt främsta arvinge, med ord som visade stor uppskattning för henne. Han gav henne också borgmästarskapet i städerna Alenquer, Torres Vedras och Torres Novas.  

När Alfonso III dog, efterträdde han av sin son Dionís honom, som var nära arton år gammal, en ålder som tillät honom att regera. Ett dokument, uppenbarligen autentiskt, avslöjar dock att Beatriz under en kort tid presiderade över ett regentråd upphävt före 13 april 1279, möjligen under makens sjukdomstid. 

En handling som lämnades på Palmela den 27 mars 1279 visar att Beatrice följde med sin son på hans resor genom riket. Vid tidpunkten för sin bror, Sancho av Kastiliens död, fick hon av sin far rätten att ärva kronan i Kastilien. När hennes far tvingades fly under inbördeskriget i Kastilien, besökte hon honom i Sevilla i november 1282, och närvarade därmed inte på sin sons bröllop. 8 november 1282 avsade hennes far offentligt hennes brors arvsrätt, undertecknat av Beatriz hovmästare. 

Hon ska ha önskat att få sin son att stödja hennes far. Hennes son stödde dock istället hennes bror, vilket orsakade en konflikt mellan henne och sonen. Som ett erkännande av Beatriz hängivenhet till sin far donerade den senare till henne den 4 mars 1283 Nieblas territorium, vilket skulle träda i kraft från kungens död och vara effektivt under hennes sons liv. Fredsförhandlingarna anförtroddes åt drottning Beatriz och María de Molina, hustru till Sancho. 

Alfonso X dog den 4 april 1284. Det finns indikationer på att Sancho IV inte uppfyllde koncessionen för grevskapet Niebla med Beatriz, vilket hade varit Alfonso X:s önskan. Beatriz sista år var oroliga på grund av de ständiga meningsskiljaktigheterna mellan hennes barn och inbördeskriget 1287 och 1299.

Barn 

Beatrice och Alfons gifte sig när de var runt 11 år respektive 42 år gamla. De fick åtta barn:

 Blanca av Portugal (25 februari 1259 – 17 april 1321), dam av Las Huelgas, Montemor-o-Velho, Alcocer och Briviesca
 Ferdinand (1260 – 1262), dog under tidig barndom
 Dennis av Portugal (9 oktober 1261 – 7 januari 1325), kung av Portugal och gift med Elisabet av Portugal
 Alfons av Portugal (8 februari 1263 – 2 november 1312), herre av Portalegre och gift med Violanta Manuel av Kastilien
 Sancha av Portugal (2 februari 1264 – ca. 1279), dog under tonåren
 Maria av Portugal (21 november 1264 – 6 juni 1304), nunna vid Mosteiro da Santa Cruz i Coimbra
 Constance (1266 – 1271), dog under tidig barndom
 Vincent (1268 – 1271), dog under tidig barndom

Anfäder

Referenser  

 
 
 https://dbe.rah.es/biografias/8258/beatriz-de-castilla

Födda 1240-talet
Avlidna 1303
Kvinnor
Portugals drottningar
Personer i Portugal under 1200-talet
Personer i Portugal under 1300-talet